Jan Wincenty Mazurkiewicz (1813–1887) – uczestnik polskich powstań, działacz emigracyjny
 Jan Mazurkiewicz (1871–1947) – lekarz psychiatra
 Jan Mazurkiewicz (zm. 1914) – żołnierz 1 pułku piechoty Legionów Polskich, poległy w bitwie pod Łowczówkiem, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Mazurkiewicz (ur. 1893) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Mazurkiewicz (1895–1964) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Orderem Virtuti Militari, sędzia, prokurator
 Jan Mazurkiewicz (1895– ?) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Jan Mazurkiewicz ps. „Radosław” (1896–1988) – generał brygady Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości z Mieczami

Przypisy